Natureza-morta - em inglês, still life
Ou ainda:
Still Life (álbum de Fates Warning)
Still Life (álbum de Opeth)

Desambiguação